Olympique steht für:
 Cirque Olympique, Pariser Zirkus im 19. Jahrhundert
 Olympique (Band), österreichische Band

Olympique ist der Name folgender französischer Sportvereine:
 Olympique Alès, Fußballverein
 Olympique Antibes, historischer Name des Fußballvereins FC Antibes
 Olympique d’Antibes, Basketballverein
 Olympique Lyon, Fußballverein
 Olympique Lyon (Frauenfußball)
 Olympique Marseille, Fußballverein
 Olympique Nîmes, Fußballverein
 Olympique Paris, ehemaliger Fußballverein
 Olympique Saint-Memmie, Frauenfußballverein
 Olympique Valence, Fußballverein

Olympique ist der Name folgender weiterer Sportvereine:
 Olympique Team Algérie Tour AGLO37, algerisches Radsportteam
 Olympique de Béjà, tunesischer Fußballverein
 Olympique Casablanca, ehemaliger marokkanischer Fußballverein
 FC Olympique Eischen, ehemaliger luxemburgischer Fußballverein
 Olympique Khouribga, marokkanischer Fußballverein
 Olympique Safi, marokkanischer Fußballverein
 Olympiques de Gatineau, kanadischer Eishockeyverein